Витли има више значења:
 Округ Витли (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Витли (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Витли (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Витли (кратер), кратер на Венери
 Филис Витли, песникиња